KKR kan syfta på:

KKR – ett amerikanskt investmentbolag, se Kohlberg Kravis Roberts
KKR – kallformade konstruktionsrör, se konstruktionsrör